À l'origine (álbum) — álbum do cantor Benjamin Biolay, lançado em 2005
 À l'origine (filme) — filme de Xavier Giannoli, lançado em 2009

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema